|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Taiwan (officieel Taiwan Open) van 2018 vond plaats van 29 januari tot en met 4 februari 2018 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-binnenbanen van het Heping Basketball Gymnasium.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Peng Shuai strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Tímea Babos uit Hongarije, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Kateryna Kozlova in twee sets. Babos wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Taiwan op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2018.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Hao-ching en Chan Yung-jan had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chan Hao-ching speelde samen met Tímea Babos – zij waren het eerste reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden zij uitgeschakeld door Nao Hibino en Oksana Kalasjnikova.

Het ongeplaatste Chinese duo Duan Yingying en Wang Yafan won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Nao Hibino en Oksana Kalasjnikova in twee sets, met een tiebreak in beide sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Duan had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Wang drie.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Taipei 2018
Taipei